Ередия може да се отнася за:
 Жозе-Мария дьо Ередия (1842-1905), френски поет
 Ередия (Коста Рика), град в Коста Рика
 Ередия (провинция), провинция на Коста Рика